Francisco Lobo (Barreiro) korábbi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve: Francisco Marettes Lobo.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Portugál labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett.

Nemzetközi kupamérkőzések

UEFA-kupa 
A Derby County–Juventus kupamérkőzés előtt 5000 dollár kenőpénzt kínáltak részére, ha a Juventus javára hoz döntéseket. A vesztegetést azonnal jelezte a Portugál Labdarúgó-szövetségnek. Egy lehallgató elhelyezésével a megismételt ajánlat bizonyossá vált. Az esetről jelentés készült az UEFA számára. A vesztegetési kísérlet ellenére az UEFA őt bízta meg a mérkőzés levezetésével, amit kiválóan teljesített.

Források 
 Játékvezető, 1973. XIV. évfolyam

Portugál labdarúgó-játékvezetők